Dragomirovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Драгомирово) :
Dragomirovo, village bulgare de l'obchtina de Radomir, situé dans l'oblast de Pernik ;
Dragomirovo, village bulgare de l'obchtina de Svichtov, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.